Icehouse peut désigner :
Icehouse, un groupe de musique australien;
Icehouse, un jeu de société de Andrew Looney.